Juan de Dios puede referirse a:

San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Colonias San Juan de  Dios, zona al sur de la Ciudad de México.
San Juan de Dios, estación del Metro de Guadalajara.
San Juan de Dios, distrito del cantón de Desamparados, Costa Rica.
San Juan de Dios, corregimiento de la provincia de Coclé, Panamá.
Juan de Dios Filiberto, músico argentino.
Juan de Dios Jurado, atleta español.
Juan de Dios Ramírez Heredia, político español.
Juan de Dios Román, entrenador de balonmano español.
Juan de Dios Videla, militar argentino.
Juan de Dios Bátiz Paredes, fundador del Instituto Politécnico Nacional de México.